Myerscough ist der Name von

 Billy Myerscough (1930–1977), englischer Fußballspieler
 Carl Myerscough (* 1979), britischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Clarence Myerscough (1930–2000), britischer Geiger und Musikpädagoge
 Joe Myerscough (1893–1975), englischer Fußballspieler
 Melissa Myerscough (* 1979), US-amerikanische Hammerwerferin, Ehefrau von Carl